nanofarad (symbool nF), afgeleid van farad, de eenheid van elektrische capaciteit
 Necrotiserende fasciitis, onderhuidse infectie, ook wel vleesetende bacterie
 Norfolk (eiland) (tweeletterige ISO-landcode)
 .nf, het topleveldomein van Norfolk
 NF (rapper), Amerikaans rapper